Matěj Kopecký ist der Name folgender Personen:

* Matěj Kopecký (Puppenspieler) (1775–1847), tschechischer Puppenspieler
 Matěj Kopecký (Telemarker) (* 1998), tschechischer Telemarker